Сантьяго () — провинция на севере Доминиканской Республики. Граничит на севере с провинцией Пуэрто-Плата, на востоке с провинциями Эспайльят и Ла-Вега, на юге с провинциями Сан-Хуан и на западе с провинциями Сантьяго-Родригес и Вальверде.

Административный центр провинции — Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос. Провинция была образована в 1844 году. 

Крупнейшие населённые пункты:
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос
Ханико
Лисеи-аль-Медио
Сабана Иглесиа
Тамборил
Сан-Хосе-де-Лас-Матас
Вилья-Бисоно
Вилья Гонсалес
Пуньял

Административное деление 

Провинция территориально подразделяется на 9 муниципий (municipios) и 21 муниципальных округов (distrito municipal — D.M.).

См. также 
 Административное деление Доминиканской Республики

Ссылки 
 Oficina Nacional de Estadística, Статистика портала Доминиканской Республике

Провинции Доминиканской Республики